Bartlett-Gletscher ist der Name folgender Gletscher:
 Bartlett-Gletscher (Alaska) in Alaska, Vereinigte Staaten
 Bartlett-Gletscher (Antarktika) im Marie-Byrd-Land, Antarktika